Sven Linus Ullmark, född 31 juli 1993 i Lugnvik i Bjärtrå församling, Kramfors kommun, är en svensk ishockeymålvakt som spelar för Boston Bruins i NHL. Han har tidigare spelat för Rochester Americans i AHL och Modo Hockey i SHL. Hans moderklubb är Lugnviks IF och som junior spelade han för Höga Kusten HF och Kramfors-Alliansen innan han kom till Modo. Ullmark har även spelat 3 juniorlandskamper och 12 landskamper med Tre Kronor

Säsongen 2013/2014 var Ullmark den målvakt som hade högst räddningsprocent (93,14 % på 35 matcher), vilket gav honom utmärkelsen Honkens trofé. Den 27 maj 2014 skrev Ullmark på ett treårskontrakt med NHL-laget Buffalo Sabres, men blev istället utlånad till Modo Hockey igen, under säsongen 2014/2015. Sedan 2015 har han dock spelat i Nordamerika för Boston och olika lag i deras organisation. Under februari 2023 fick Ullmark stor uppmärksamhet efter att ha avgjort för Boston Bruins mot Vancouver Canucks genom ett skott som gick över hela rinken. Han blev därmed den trettonde målvakten i NHL:s historia som lyckades med bedriften att göra mål.

Klubbkarriär

Referenser 

Födda 1993
Levande personer
Målvakter i Modo Hockey
Män
Personer från Bjärtrå socken
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Rochester Americans
Målvakter i Mora IK
Spelare valda av Buffalo Sabres i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Svenska ishockeymålvakter